Доного:
 Абдулатип Доного (Абдулатип Гоцинский) — исламский учёный.
 Мухаммад Доного — военачальник, наиб имама Шамиля.
 Нажмудин Доного (Нажмудин Гоцинский) — северо-кавказский военный, политический и религиозный деятель.
 Хаджи-Мурад Муэддинович Доного (род. 1960, Чиркей) — учёный-кавказовед, профессор, доктор исторических наук, кандидат педагогических наук.